Milan kan henvise til flere artikler:
 Milano – Italiensk storby (en:Milan)
 AC Milan – et af byens fodboldhold
 MILAN (missil) – Missile d´Infanterie Léger ANtichar, fransk/vesttysk panserværnsmissil
 Milan (Ohio)